Maucher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Maucher (1907–1981), deutscher Geologe
 Charly Maucher (1947–2019), deutscher Rockmusiker
 Christoph Maucher (1642–1706), deutscher Bernstein- und Elfenbeinschnitzer
 Eugen Maucher (1912–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Maucher (1927–2018), deutscher Manager
 Herbert Maucher (1906–1982), deutscher Arbeitswissenschaftler
 Johann Michael Maucher (1645–1701?), deutscher Elfenbeinschnitzer und Bildhauer

Siehe auch:
 Albert Maucher-Preis für Geowissenschaften